Malt steht für:
 Malt (Kentucky), Unincorporated community im LaRue County, Kentucky

Malt ist der Name folgender Personen:
 Gawdat al-Malt, ägyptischer Ökonom

MALT steht für:
 MALT (mucosa associated lymphoid tissue), System knotenförmiger Ansammlungen von Lymphozyten

Siehe auch:
 Single-Malt-Whisky
 Malz